Numistro è un termine che ha diverse accezioni e distinti significati:
 Numistro, antica città romana facente capo alla Regio III
 Marco Numistro Frontone, figlio della sacerdotessa Eumachia 
 Battaglia di Numistro, del 210 a.C.